Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Givaldo Barbosa e Ivan Kley 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (Campioni)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Vitas Gerulaitis /  John McEnroe (semifinali)
 Sammy Giammalva /  Steve Meister (semifinali)

 Peter Doohan /  Michael Fancutt (quarti di finale)
 Martín Jaite /  Víctor Pecci (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein /  Florin Segărceanu (primo turno)
 Mark Dickson /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1985